Graubart ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Graubart (1888–??), österreichischer Fußballspieler
 Michael Graubart (* 1930), britisch-österreichischer Komponist, Flötist und Musikpädagoge
 Richard Graubart (1899–1938), österreichischer Kaufmann und Opfer des Nationalsozialismus